Synagoga Hersza Szpejberga i Jakuba Zaksa w Łodzi przy ulicy Cegielnianej 46
 Synagoga Hersza Szpejberga i Jakuba Zaksa w Łodzi przy ulicy Widzewskiej 42